Bitwarden ist ein Freemium-Open-Source-Passwort-Management-Service, der sensible Informationen wie Website-Anmeldeinformationen in einem verschlüsselten Tresor speichert. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Client-Anwendungen, darunter eine Web-Schnittstelle, Desktop-Anwendungen, Browser-Erweiterungen, Mobile Apps und eine Kommandozeilen-Schnittstelle. Bitwarden bietet einen kostenlosen cloud-basierten Service sowie die Möglichkeit des Selbsthostings z. B. durch die Nutzung von Dockercontainer-Derivaten wie Vaultwarden.

Desktop-Anwendungen sind für Windows, macOS und Linux verfügbar. Browser-Erweiterungen gibt es für Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, Vivaldi, Brave und Tor. Mobile Apps für Android, iPhone und iPad stehen zur Verfügung.

Zu den Client-Funktionen gehören die Anmeldung mit 2FA, die Anmeldung ohne Passwort, die biometrische Entsperrung, der zufällige Passwort-Generator, das Passwortstärke-Test-Tool, das automatische Ausfüllen von Anmeldungen/Formularen/Apps, die Synchronisation über unbegrenzte Plattformen und Geräte, die Speicherung einer unbegrenzten Anzahl von Artikeln, die gemeinsame Nutzung von Anmeldeinformationen und die Speicherung einer Vielzahl von Informationen, einschließlich Kreditkarten.

Einzelnachweise 

Software